Gilling était un Jötunn (vieux norrois signifiant « géants ») dans la mythologie nordique. Il était le père de Suttung et de Baugi. Bien qu'il soit une créature humanoïde personnifiant les forces de la nature, il fut tué ainsi que sa femme par les nains Fjalar et Galar.

Fjalar et Galar lui proposèrent de ramer sur un bateau jusqu'au milieu du lac. Les nains coulèrent alors le bateau et s'accrochèrent au reste de l'épave jusqu'à ce qu'ils purent atteindre la rive. Gilling était trop bête pour faire cela et il se noya. Sa femme fut tuée à son tour par les nains qui avaient escaladé le toit de la maison des géants et lui jetèrent une meule sur la tête.

Suttung, le fils de Gilling, jura de se venger et d'attacher les nains à un rocher qui allait bientôt être couvert par la marée montante. Les nains prièrent Suttung de les laisser libre et lui promirent de lui donner l'hydromel poétique magique comme guise de remerciement de leur avoir sauvé la vie. Suttung convaincu, reçut l'hydromel magique. Suttung prit le breuvage et le cacha dans le centre d'une montagne, et mis sa fille, Gunnlöð, comme gardienne.

Géant de la mythologie nordique